Oeing ist der Familienname folgender Personen:

 Ludger Oeing-Hanhoff (1923–1986), deutscher Philosoph
 Thorolf Oeing (* 1943), deutscher Politiker (CDU, REP), MdBB